E15 – drogowa trasa europejska kategorii A, bezpośrednia północ-południe
 E15 – czeski periodyk ekonomiczny
 HMS E15 – brytyjski okręt podwodny z okresu I wojny światowej